Hoffelner ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alexander Hoffelner (* 1990), österreichischer Schauspieler
 Alice Hoffelner (1930–2022), österreichische Violinistin, siehe Alice Harnoncourt
 Klaus Hoffelner, deutscher Bauforscher und Historiker
 Manuel Hoffelner, ein Mitglied des österreichischen Hip-Hop-Duos Trackshittaz
 Thomas Hoffelner (* 1980), österreichischer Fußballspieler